Hr.Ms. Utrecht (1901), een Nederlands pantserdekschip van de Hollandklasse.
 Hr.Ms. Utrecht (1957), een Nederlandse onderzeebootjager van de Frieslandklasse.